

Botanica 
 Rovereto viene chiamato un bosco di roveri

Geografia 
 Rovereto è un comune della provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige
 Rovereto è una frazione di Cerignale in provincia di Piacenza
 Rovereto è una frazione di Credera Rubbiano in provincia di Cremona
 Rovereto è una frazione di Gavi in provincia di Alessandria
 Rovereto sulla Secchia è una frazione di Novi di Modena in provincia di Modena
 Rovereto è una frazione di Ostellato in provincia di Ferrara
 Rovereto è il nome del borgo che esisteva prima della fondazione di Alessandria
 San Pietro di Rovereto è una frazione di Zoagli in provincia di Genova

Sport 
 La Rovereto Basket è la squadra di pallacanestro femminile dell'omonima città
 La Pallamano Rovereto è la squadra di pallamano femminile dell'omonima città

Trasporti 
 Rovereto è una stazione della linea M1 della metropolitana di Milano
 La stazione di Rovereto è lo scalo ferroviario della linea del Brennero servente l'omonima città

Pagine correlate

 Roveredo (disambigua)